Taiwan ou República da China — também conhecida como Formosa
 Ilha Formosa — ilha onde localiza-se Taiwan

 Formosa (província)
 Formosa (Argentina) — cidade

 Formosa (Goiás)
 Formosa do Rio Preto — na Bahia
 Formosa da Serra Negra — no Maranhão
 Formosa do Oeste — no Paraná
 Formosa do Sul — em Santa Catarina
 Vila Formosa (Dourados) — distrito

 Formosa (Guiné-Bissau) — na Guiné-Bissau

 Ria Formosa — em Portugal

 Formosa (São Tomé) — aldeia de São Tomé e Príncipe

Desambiguações de topônimos